Стефан Милошевић (Пожаревац, 7. април 1995) српски је фудбалер. Tренутно наступа за Јавор из Ивањице.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Спортисти из Пожаревца
Српски фудбалери
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Јавора
Леви бекови у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије
Десни бекови у фудбалу